Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo ABN AMRO World Tennis Tournament 2004 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Thierry Ascione (Qualificato)
 Dennis van Scheppingen (Qualificato)
 Marc Rosset (primo turno)
 Stefano Pescosolido (ultimo turno)

 Ivo Heuberger (Qualificato)
 Daniel Elsner (ultimo turno)
 Michel Kratochvil (ultimo turno)
 Tomáš Cakl (primo turno)

Qualificati 

 Thierry Ascione
 Dennis van Scheppingen

 Ivo Heuberger
 Tomáš Cakl

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2004